Destino (revista), revista de publicació setmanal editada a Espanya en castellà entre 1937 i 1980
 Ediciones Destino, editorial fundada el 1942 a Espanya
 Destino Infantil & Juvenil, editorial juvenil
 Destino (curtmetratge)